A Fed Cup de  1993 foi a 31º edição do torneio de tênis feminino mais importante por nações, 32 equipes participaram do Grupo Mundial, com a Espanha ganhando na final da Austrália.

Ligações Externas 
 Página oficial da Fed Cup

Fed Cup
1993 no tênis